Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn.

Achttien landen hadden zich ingeschreven voor het Olympischtoernooi. Omdat Bulgarije en Portugal zich vóór de loting terugtrokken namen er zestien landen deel. Hierdoor was er géén voorronde nodig.

Nederland nam niet deel. Wegens de strenge amateurbepalingen zouden enkele spelers van het Nederlands elftal die onkostenvergoedingen ontvingen niet in de selectie kunnen worden opgenomen. De Nederlandse voetbalbond besloot daarop af te zien van inschrijving.

Heren

Eerste ronde

Kwartfinales 

Peru scoorde in de laatste minuut van de verlenging, waardoor de stand op 4-2 kwam. Na dit doelpunt kwamen supporters van Peru op het veld, waarna verder spelen onmogelijk was. De jury besloot na protest van Oostenrijk om de wedstrijd ongeldig te verklaren en op 10 augustus over te laten spelen. Peru was het oneens met deze beslissing, waarop het niet verscheen aan de aftrap. Oostenrijk werd tot winnaar uitgeroepen.

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1936

Voetbal
1936
Voetbal in 1936